Martin Shaw – attivista no-global inglese
Martin Shaw (attore) – attore inglese
Martin Shaw (compositore) – compositore inglese
Martin Shaw (sociologo) – sociologo inglese